Literatura sapiencial puede referirse a:
La literatura que pretende recoger la sabiduría.
Gnómica
Libros sapienciales de la Biblia.